Factory, in lingua inglese "fabbrica", può riferirsi a:

Arti figurative 
 The Factory – lo studio originario di Andy Warhol a New York

Fisica
 B-Factory – nella fisica delle particelle, dispositivo per produrre mesoni B

Informatica 
 Abstract factory – uno dei design pattern della programmazione a oggetti
 Factory method – uno dei design pattern della programmazione a oggetti

Musica 
 Factory Records – etichetta musicale
 Factory – gruppo musicale svedese
 Factory – album di Buckethead del 2014

Televisione
 Factory – programma televisivo italiano
 Factory – azienda britannica produttrice di programmi TV